Jacuzzi – azienda italiana produttrice di sistemi per il benessere del corpo
 Jacuzzi – vasca da idromassaggio
 Candido Jacuzzi – inventore italo-americano
 Romain Jacuzzi – calciatore francese
 Jacuzzi – singolo di Greeicy e Anitta
 Jacuzzi - singolo di Denise Faro